Почивалин — фамилия:
 Почивалин, Валерий Эдуардович (род. 1992) — российский футболист.
 Почивалин, Николай Михайлович (1921—1988) — русский советский писатель. Участник Великой Отечественной войны.
 Почивалин, Николай Михайлович (1926—1987) — Герой Советского Союза (1946). Лейтенант. Участник Великой Отечественной войны.